Giovanni Marongiu (1929), politico, ministro nel Governo Andreotti VII
Giovanni Marongiu (1937), politico, sottosegretario nel Governo Prodi I